In 1998 werd het 40ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 1 februari tot 7 juni. Gama werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil